О человеке
 Падший — человек, опустившийся в нравственном отношении: шлюха, алкоголик и т. п.
 Падший — человек, отвергнутый (отвергаемый) обществом. Пример в литературе: «Отверженные» (1862) — роман Виктора Гюго.

О внеземном
 Падший (падшая) — у гностиков сущность, извергнутая из плеромы.
 Падший ангел — изгнанный из рая; злой дух.

Прочее
 «Падший» (1998; США) — мистический триллер.

См. также 
 Падшие ангелы (значения)
 Fallen
 Отверженные (значения)
 Шлюха